Talman est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1893-1961), joueur américain de football américain ;
  (1954-), artiste contemporain ; 
  (1965-) acteur américain ;
  (1958-), designeuse suisse de chaussures ;
 William Talman (1650-1719), architecte et paysagiste anglais ;
 William Talman (1915-1968), acteur et scénariste américain.

Prénom 
Talman est un prénom notamment porté par :
  (1980-), joueur américain de football américain.

Divers 
 , marque japonaise de guitare électrique.

Patronyme anglais